Yeung ist der Familienname folgender Personen:

 Bolo Yeung (* 1946), chinesischer Schauspieler und Bodybuilder
 Yeung Hok Tak (* 1970), chinesischer Comiczeichner
 Jin Au-Yeung (* 1982), US-amerikanischer Rapper und Schauspieler
 Yeung Man Wai (* 1994), chinesische Hochspringerin aus Hongkong 
 Michael Yeung Ming-cheung (1945–2019), chinesischer Geistlicher, Bischof von Hongkong

 Tavia Yeung Yi (* 1979), chinesische Schauspielerin
 Tim Yeung (* 1978), US-amerikanischer Schlagzeuger von Divine Heresy
 Virginia Yeung Yik Kei (* 1992), Badmintonspielerin aus Hongkong
 William Kwong Yu Yeung (* ~1960), kanadischer Astronom
 Yeung Yik Kei (* ~1965), Badmintonspieler aus Hongkong
 Ying Hon Yeung (* 1988), chinesischer Straßenradrennfahrer aus Hongkong

Siehe auch:

 Yung